Shigehiro ist der Familienname folgender Personen:

 Kiichi Shigehiro (* 1998), japanischer Shorttracker
 Takuya Shigehiro (* 1995), japanischer Fußballspieler